Slavonska udruga studenata okuplja studente podrijetlom iz Slavonije i Baranje koji studiraju na Zagrebačkom sveučilištu.

O udruzi 
Udruga trenutačno ima više od 1.000 članova što je svrstava među najveće studentske zavičajne udruge u Hrvatskoj. SUS je za svoj osnovni cilj postavio njegovanje i čuvanje slavonskog identiteta kod studenata u Zagrebu, brigu i pomoć studentima podrijetlom iz Slavonije, te organiziranje projekata kojima će povezati sve slavonske studente. Udruga je organizirala nekoliko humanitarnih projekata, a od ostalih ističu se organizacije studentskih slavonskih večeri u Zagrebu, Slavonska malonogometna liga i ine.

Ustroj 
Udrugom rukovodi predsjedništvo koje čini 15 osoba s područja 15 gradova (Osijek, Slavonski Brod, Požega, Virovitica, Našice, Županja, Nova Gradiška, Vukovar, Đakovo, Vinkovci, Ilok, Daruvar, Belišće, Valpovo i Pleternica). Na čelu predsjedništva nalazi se predsjednik, potpredsjednik i tajnik.

Projekti 
 Slavonska malonogometna liga – SUS KUP 
SUS KUP prvi puta je održan 2013. godine kada je okupio 16 ekipa. Turnir se odvio na terenima u sklopu zagrebačkog velesajma, a jedini uvjet koji se postavlja pred sudionike je da budu studenti Zagrebačkog sveučilišta. Dalje kroz godine turniri su se odvijali na terenima Mladosti te na novoizgrađenom igralištu studentskog doma Stjepan Radić. 

 Vremeplov kroz Slavoniju
Vremeplov kroz Slavoniju je zamišljen kao trodnevno putovanje Slavonijom s ciljem predstavljanja slavonske turističke ponude i boljeg upoznavanja Slavonije kao regije, te predstavljanja slavonskih tradicionalnih proizvoda i običaja studentima koji nisu iz Slavonije.

 Slavonska noć u ZagrebuSada već tradicionalno udruga 2-3 puta godišnje organizira za studente popularne Slavonske noći s najpopularnijim imenima slavonske estrade. Do sada su na Slavonskim noćima nastupili Slavonske Lole, Opća Opasnost, Slavonia Band, TS Begeš, TS Evergreen, Najbolji Hrvatski tamburaši, Miroslav Škoro, TS Kas. Slavonske noći redovito okupljaju veliki broj slavonskih studenata (redovito se radi o više od 2.000 posjetitelja) te pridonose studentskom društvenom životu. Na Slavonskim noćima članovi udruge redovito predstavljaju tradicionalne slavonske nošnje, slavonske delicije i pića. Jedina su studentska udruga koja se može pohvaliti da na njihovim studentskim večerima isključivo nastupaju izvorni izvođači iz njihovog kraja. Također, ponosni su na mnoštvo velikih imena hrvatske tamburaške glazbe. 

 Tko smo? Što smo? Odakle smo?
Tko smo? Što smo? Odakle smo? je projekt koji se do sada održavao u organizaciji zavičajnih studentskih udruga. Slavonska udruga studenata na projektu sudjeluje od svog osnutka. Cilj projekta je studentima Sveučilišta u Zagrebu i građanima grada Zagreba predstaviti tradicionalne običaje, kulturu ljudi iz kraja iz kojih potječu te na taj način potaknuti mlade neka cijene i vrjednuju svoje običaje i krajeve iz kojih dolaze. Štoviše, važno je prikazati različitosti krajeva Lijepe naše i na taj način ukazati na bogatu kulturnu baštinu i tradicionalne vrijednosti koje se moraju očuvati u budućnosti. Projekt se održava na trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu ili na trgu kralja Tomislava. U samom projektu svake godine sudjeluje više od 20 studentskih zavičajnih udruga. Slavonska udruga studenata na projektu je nastupila sa svojim folklorom, te je imala jedan od najljepše uređenih štandova.

  Humanitarna akcija „Pružimo topli dom bližnjem svom“
Kroz svoje djelovanje od samog početka Udruga potpomaže humanitarni rad organiziranjem humanitarnih akcija jedanput godišnje kako bi pomogli socijalno ugroženim obiteljima u Slavoniji. Kroz četiri godine postojanja, udruga je pomogla obiteljima iz područja Požege, Županje i Gunje. Također udruga je bila organizator velike humanitarne akcije za vrijeme poplava u Slavoniji, te je tom prigodom kroz volonterski rad svojih članova otpremila 50-ak kombija i kamiona humanitarne pomoći ugroženima. 

 Put u Vukovar - studentski posjet Gradu Heroju
Slavonska udruga prije je uz koordinaciju Zavičajnih studentskih udruga redovito odlazila na studentsko hodočašće gradu Heroju. Zadnje dvije godine, SUS samostalno organizira put u Vukovar za članove udruge. Na ovom jednodnevnom putovanju Slavonijom putnici se upoznaju s jednim dijelom slavonske povijesti i tradicije, običaja i turističke ponude.
Uz Grad Heroj, posjeti se Ilok i Vinkovce. Na tome putu posjeti se i Trpinjsku cestu, Vukovarsku bolnicu, Memorijalno groblje žrtava iz domovinskog rata, te Ovčaru.

 Advent u Beču
Predbožićno vrijeme za SUS je uvijek imalo posebnu draž. U Beč se prvi puta išlo 2014. godine te mu se svake iduće godine ponovno vraća. Advent u Beču redovito je okupljao 50-ak članova u jedan autobus. Advent u Beču koristi i kao dodatno zbližavanje članova, kao nova prigoda za zajednička druženja i nove pustolovine. 

 Slavonski kviz
Slavonska udruga studenta po prvi puta je u veljači 2016. godine u Slavonija baru organizirala tematski kviz znanja. Tema kviza je Slavonija. Spajanjem Slavonske udruge, Slavonija bara i kviza o Slavoniji, nastoji se produbiti i obogatiti znanja studenata o Slavoniji. Naučiti neke nove zanimljivosti o njoj, zabaviti se te kvalitetno provesti vrijeme s članovima udruge. Kviz je osim zabavnog, edukativnog smisla te obogaćuje članove s novim znanjima. Ideja je provoditi kviz na mjesečnoj osnovi te njegovim održavanjem dodatno školovati članove udruge i prijatelje. 

Udruga za vrijeme akademske godine, redovito održava sastanke četvrtkom u 20.00 sati u SD Stjepan Radić. Predsjednica: Ruža Grbeš 
Potpredsjednik: Sven Simov

Logotip 
Logotip Slavonske udruge studenata izradio je Dražen Maleš. Na logotipu se jasno ističu tri slova: S U S koja čine skraćeni naziv udruge, ali istodobno označavaju i krilaticu Slavonija u srcu. Iznad slova nalazi se diplomska kapa (kao simbol studiranja i studenata) s hrvatskom trobojnicom čime se aludira na tradicionalni šokački šešir. Slova su okružena s dva klasa žita kao tradicionalnim simbolima slavonskih polja i općenito Slavonije kao regije. Na dnu loga nalaze se tri hrastova lista (još jedan prepoznatljiv simbol Slavonije). U prvom listu nalazi se grb Slavonije, u drugome hrvatski šahirani grb, a u trećem oznaka Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatske udruge
Hrvatske studentske udruge
Sveučilište u Zagrebu